Коныр-Аулие — пещера в Абайском районе Абайской области.
 Коныр-Аулие — пещера в Баянаульском районе Павлодарской области.